«Мустай Карим» — четырёхпалубный пассажирский речной (класса «река-море») теплоход. Первое построенное судно проекта PV300. Первый круизный полноразмерный теплоход, построенный за 60 лет в СССР и современной России. Работает в Волжско-Невском бассейне, с каботажным выходом в смежные моря. Создан по принципу «плавучей гостиницы», соответствует уровню пятизвёздочного отеля. Назван в честь башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима. Владелец — АО «Машпромлизинг». Оператор — ООО «ВодоходЪ».

История 
Спроектирован петербургским Морским Инженерным Бюро. На этапе проектирования и начала строительства носил имя «Князь Владимир».

Заложен вторым, но построен первым судном по проекту PV300 (помимо заложенного для компании «Мостурфлот» в августе 2016 года «Петра Великого» на судоверфи «Лотос» в Астраханской области) на нижегородском судостроительном заводе «Красное Сормово». Заложен 28.03.2017, спущен на воду 11.09.2019, достроен 03.08.2020.

Первый круиз 22.08.2020, первый морской круиз (в Азовское и Чёрное моря из Ростова-на-Дону в Новороссийск) в 25.09.2020.

Описание 
Имеется 4 пассажирские палубы (без традиционного сквозного опоясывающего прохода по их периметру кроме нижней палубы) и открытая верхняя «солнечная» палуба, а также трюмный уровень для обслуживающего персонала. 2 пассажирских и 4 грузовых лифта. 2 спасательные моторные шлюпки на 96 человек и 2 надувных спасательных плота на 400 человек.

Каюты (все одновременно являются остеклёнными лоджиями): 156 двухместных стандартных, 2 двухместные люкс, 3 трехместные люкс. Имеются 2 ресторана на 329 мест, обзорно-музыкальный салон с баром на 200 мест, трансформируемый конференц-зал, пивной бар на 80 мест, читальный салон с баром на 50 мест, спортивно-оздоровительный комплекс (СПА-салон, сауна, хамам, массажные кабинеты, тренажерный зал), парикмахерская, медкабинет.

Имеет бело-красную окраску с темно-коричневым тоном остекления кают.

Имеет необычный инверсивный (обратно наклонный) нос для резки (вместо поднятия) волн в целях плавности хода, за что часто сравнивается с утюгом. Способен ходить при волнении до трёх метров и в битом льду глубиной до 30 см.

Имеет не традиционные гребные винты, а полноповоротные винторулевые колонки.

Ссылки 
 О теплоходе на сайте оператора
 Круизный лайнер «Мустай Карим» спустили на воду в Нижнем Новгороде. // газета «Коммерсант»
 «Мустай Карим» — открываем Россию с воды. // «Российская газета»
 «Мустай Карим»: самое большое и красивое пассажирское судно России. // газета МК
 Самый современный теплоход России «Мустай Карим» ушел в первый морской круиз. // газета «Коммерсант»
 PV300, четырёхпалубные речные теплоходы на сайте Криузинформ
 «Мустай Карим» в фотогалерее «Водный транспорт»

Примечания 

Появились в 2020 году в России
Речные пассажирские суда дальнего плавания
Теплоходы
Судоходство на Волге
Объекты, названные в честь Мустая Карима